BNP Paribas Open 2013 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2013 (mężczyźni)